A mai Németország hivatalos neve
Az egykori Nyugat-Németország hivatalos neve